SCU of Scu kan verwijzen naar:
Senatus Consultum Ultimum, een term uit het Romeins Recht
Beeldhouwer (sterrenbeeld)
Schild (sterrenbeeld)
Sacra Corona Unita, een Italiaanse maffiaclan
Antonio Maceo Airport, een luchthaven in Santiago, Cuba

Universiteiten
Southern Cross-universiteit
Shih Chien-universiteit
Santa Clara-universiteit
Sichuan-universiteit